Mollìca  – parte interna del pane

Persone
Carmelo Mollica (1920-2005) – cantante lirico italiano
Fabiana Mollica (1983) – bobbista italiana
Massimo Mollica (1929-2013) – attore italiano
Vincenzo Mollica (1953) – giornalista italiano